Bárczay-kastély (Abaújkér)
 Bárczay-kastély (Felsőzsolca)
 Bárczay-kastély (Gomba)
 Bárczay-kastély (Miskolc)
 Bárczay-kastély (Pere)